Anjinea Hopson – ex cestista statunitense
Dennis Hopson – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Marcus Jamal Hopson, meglio noto come Hopsin – rapper statunitense
Scotty Hopson – cestista statunitense
Sha Hopson – cestista statunitense
Violet Hopson – attrice australiana